Meinig ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Meinig (1853–1904), deutsch-ungarischer Architekt
 Christian Gottlieb Meinig (1690–1760), deutscher Mediziner
 Donald W. Meinig (1924–2020), US-amerikanischer Geograph
 Heinrich Carl Meinig (1736–1812), deutsch-dänischer Diplomat und Gesandter der Hansestädte in Kopenhagen
 Walther Meinig (1902–1987), deutscher Maler und Grafiker